Синко Серос има више значења:

 Синко Серос (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Синко Серос (Санта Круз Зензонтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику